Вовочка — термин, который может означать:

 Вовочка — уменьшительная форма мужского имени Владимир
 Вовочка — один из множества персонажей современного городского анекдота